Simpson může znamenat:

příjmení 
 Andrew Simpson (1976–2013) – britský jachtař
 Ashlee Simpson (* 1984) – americká zpěvačka
 Cody Simpson (Robert Simpson;* 1997) – australský pop- ový zpěvák
 Dave Simpson (* 1983) – kanadský fotbalista
 Eileen Simpson (1918–2002) – americká spisovatelka
 Jennifer Simpsonová (* 1986) – americká atletka, běžkyně na střední trati
 Jessica Simpson (* 1980) – americká zpěvačka a herečka
 Joe Simpson (* 1960) – anglický horolezec, spisovatel a motivační řečník
 Nicole Brown Simpsonová (1959–1994) – manželka hráče amerického fotbalu O. J. Simpsona
 Norman Frederick Simpson (1919–2011) – britský dramatik
 O. J. Simpson (* 1947) – hráč amerického fotbalu, herec a usvědčený zločinec
 Richard James Simpson (* 1967) – americký zpěvák a kytarista
 Robert Simpson (1921–1997) – britský hudební skladatel
 Ronnie Simpson (1930-2004) - skotský fotbalový brankář
 Tom Simpson (1937–1967) – britský cyklista
 Wallis Simpsonová (1896–1986) – americká novinářka, sňatkem s Eduardem VIII. vévodkyně z Windsoru

fiktivní postavy
 postavy ze seriálu Simpsonovi
 muži
 Abraham Simpson
 Bart Simpson
 Homer Simpson
 ženy
 Maggie Simpsonová
 Marge Simpsonová
 Mona Simpsonová
 Líza Simpsonová

jiné významy
 Simpson County – okresy v USA

Související články
 seznam postav seriálu Simpsonovi